Kovács Zsolt
 Kovács Zsolt (1941) hídmérnök
 Kovács Zsolt (1951) színész
 Kovács Zsolt (1957) síelő
 Kovács Zsolt (1962) síelő, sílövő, olimpikon
 Kovács Zsolt (1969) labdarúgó
 Kovács Zsolt (1970) költő
 Kovács Zsolt (1970) labdarúgó (Dunaújváros)
Kovács Zsolt (1973?) sport-blogger és -médiaszemélyiség
 Kovács Zsolt (1971) labdarúgó
 Kovács Zsolt (1974) labdarúgó
 Kovács Zsolt (1974) vezetőedző
 Kovács Zsolt (1986) labdarúgó
 Kovács Zsolt kézilabdázó
 Kovács Zsolt kosárlabdázó
 Kovács Zsolt politikus, országgyűlési képviselő

hasonló nevűek
Kézdi-Kovács Zsolt (1936–2014) Balázs Béla-díjas magyar filmrendező, forgatókönyvíró
Molnár Kovács Zsolt, történész